Натуральне число 18
 18 рік до нашої ери
 18 рік нашої ери
 18 століття до нашої ери
 18 століття нашої ери